Die Abkürzung CTO steht für:
 Cape Town Opera, Opernhaus in RSA
 Cells Tissues Organs, bis 1998 Acta anatomica, anatomische Fachzeitschrift
 Chief Technology Officer, leitender Ingenieur in einer Firma
 Chronic Total Occlusion, langzeitig vollständig verschlossenes Herzkranzgefäß
 Compensatory Time Off, der Freizeitausgleich anstelle von Bezahlung als Ausgleich von Überstunden
 Correct To Orange, eine Art eines Farbfilters, mit dem die Farbtemperatur des Lichts (z. B. eines Blitzes) verändert wird.
 configured to order, bei Produkten nach dem Build-to-Order-Prinzip

CTO